Ортодизайн (складається з двох коренів:  — «прямий», «правильний» і  — дизайн, «художнє конструювання») — позначення особливостей стилю в дизайні друкованих видань. В основі лежать геометричні форми, прямокутні обриси основних фігур на полосі, математичний розрахунок пропорцій і розташування елементів верстки на сторінці, точність та обґрунтованість їх координат. Основою ортодизайну є раціоналізм до сторінок багатополосних видань. Об'єднання елементів відповідно до методів, засобів та властивостей композиції друкованих видань надає полосі цілісності, єдності стилю.
Правильний ортодизайн досягається при дотриманні певних правил та враховуючи типові параметри майбутнього видання, таких як формат майбутнього видання, формат полоси складання, кількість колонок, формат колонок, кегель шрифта. На процес створення дизайн-макету впливає грамотно підібрана та сформавана модульна сітка, яка в подальшому слугуватиме каркасом для майбутнього видання.

Див. також 
 Дизайн
 Технічна естетика
 Модульна сітка
 Комп'ютерна верстка
 Шпальта
 Дизайнер-верстальник

Джерела 
 Технологія набору та верстки : навч. посіб. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин; за ред. О. В. Мельникова; рец.: О. М. Величко, М. С. Антоник, Ю. Ц. Жидецький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 272 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-190-8.
 
 Сельменська З. М. Модульна сітка в дизайні періодичних видань / З. М. Сельменська, С. М. Комар // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2014. - № 3. - С. 69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2014_3_14.

Література 
 
 Сайт про ортодизайн https://komars.io.ua/ 

Дизайн
Типографія
Поліграфія